Arlberský tunel může označovat jeden z tunelů pod Arlberským průsmykem:

 Arlberský železniční tunel
 Arlberský silniční tunel